Гимнастика на летних Олимпийских играх 1988:
 Спортивная гимнастика на летних Олимпийских играх 1988.
 Художественная гимнастика на летних Олимпийских играх 1988.